Това е таблица с първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 1999/2000.

Световна ранглиста по снукър